

Progresso est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Bom Progresso est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Novo Progresso est une municipalité de l'État du Pará
 Santa Terezinha do Progresso est une municipalité de l'État de Santa Catarina

Homonymie de toponyme